Niels Hansen er navnet på flere personer:
 Niels Hansen (politiker, 1793-1860) – dansk skolelærer og politiker
 Niels Hansen (1815-1897) (1815-1897) – en dansk politiker og redaktør
 Niels Hansen (1817-1906) (1817-1906) – en dansk politiker
 Niels Hansen (1843-1927) (1843-1927) – en dansk politiker
 Niels Hansen Jacobsen (1861-1941) – en dansk billedhugger
 Niels Hansen Nielsen (1815-1858) – en dansk politiker
 N.H. Rasmussen (seminarieforstander) (1882-1955) – en dansk seminarieforstander (Niels Hansen Rasmussen)
 N.H. Rasmussen (gymnastikdirektør) (1854-1924) – en dansk gymnastikdirektør (Niels Hansen Rasmussen)
 Niels Hansen Søe (1895-1978) – en dansk teolog og præst
 Niels Hansen (maler) (1880-1946) – en dansk maler
 Niels Hansen (operasanger) (1880-1969) – en dansk operasanger (Niels Jacob Hansen)
 Niels Flemming Hansen (født 1974) – en dansk konservativ politiker